Тонкосемя́нник ви́дный () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Кустарник до 3 м высотой. Листья узкие, 2—3,5 см длиной и 3—5 мм шириной. Тёмно-красные цветки достигают 2 см в диаметре, цветение с октября по ноябрь в естественных условиях произрастания вида.

Распространение 
Эндемик Нового Южного Уэльса в Австралии.

Примечания 

Миртовые
Флора Австралии
Эндемики Австралии